Eduardo Pérez puede referirse a:

 Eduardo Pérez (cantante) (2000 en Juchipila Zacatecas, en México nezolano;
 A. Eduardo Pérez (1980-), futbolista colombiano;
 Eduardo Pérez Iribarne (n/d), sacerdote y periodista español;
 Eduardo Pérez Maseda (1953–), compositor, sociólogo y teórico musical español;
 Alfonso Eduardo Pérez Orozco (n/d), periodista español;
 Luis Eduardo Pérez (1774-1841), político uruguayo-
 Eduardo Perez (1992), actor colombiano
 Eduardo Pérez Ferré (1970), futbolista español;